Китайский рок (; также 中国摇滚音乐, пиньинь Zhōngguó yáogǔn yīnyuè, букв. «китайская музыка „качайся-и-крутись“» или «китайский рок-н-ролл») — жанр музыки, возникший под влиянием американской культуры. Используемые инструменты — как правило, современные, иногда с включением традиционных китайских.

История

Северо-западный ветер (1980-е годы) 
Китайский рок берёт своё начало в музыкальном стиле «северо-западный ветер» (西北风, пиньинь xīběifēng), впервые появившемся в континентальном Китае. К появлению нового стиля привели две песни, «Синьтянью» (信天游) и «Ничего за душой» (一无所有). В обеих ощущалось сильное влияние песенных традиций северной провинции Шэньси в сочетании с по-западному быстрым темпом, сильным ритмом и крайне агрессивными басовыми партиями. В противоположность мягкому стилю кантопоп песни «северо-западного ветра» исполнялись громко и с напором. Они стали воплощением в музыке широкомасштабного культурного движения за «поиск корней» (寻根, xungen), проявившегося также в литературе и кинематографе.

Многие песни «северо-западного ветра» имели сильный политический подтекст, включая аллюзии или пародии на революционно-коммунистические песни, такие как «Наньнивань» (南泥湾) и «Интернационал» (国际歌). Эта музыка отражала растущее среди китайской молодёжи чувство неудовлетворённости, а также влияние западных идей индивидуализма и самовыражения. Как музыка, так и стихи отражали присущее северо-западному крестьянству чувство гордости за собственную мощь. Такие песни, как «Смело вперёд, сестра!» (妹妹你大胆的往前走) отражали «почвенный», первобытный, патриархальный уклад материкового Китая в противоположность «слащавому» стилю гантай.

Тюремные песни (1988—1989 гг.) 
«Тюремные песни» (囚歌) приобрели популярность в 1988—1989 годах, одновременно с «северо-западным ветром». Начало течению положил Чи Чжицян (迟志强), писавший стихи о своём пребывании в тюрьме и подбиравший к ним мелодии из народных мотивов. В противоположность песням «северо-западного ветра», «тюремные песни» отличались медленным ритмом, «жалобным» исполнением и часто описывали отрицательные социальные роли. Другой характерной чертой являлось частое использование ненормативной лексики и общий дух отчаяния и цинизма. Нонконформистские ценности стиля нашли отражение в таких песнях, как «Мамаша редкостно тупа» и «Ни капли масла на тарелке». Главной причиной популярности «тюремных песен» стала накопившаяся в 1980-х годах в китайском обществе усталость от идеологизированной эстрады и бесконечных официальных докладов и выступлений. Наибольшую популярность «тюремные песни» снискали у городской молодёжи, а «покровителями» жанра стали частные антрепренёры, в то время — преимущественно выходцы из маргинальных групп населения.

Рождение китайского рока (1984) 
Местом рождения китайского рока можно считать Пекин. В столице музыка была пронизана политическими идеями и открыта для разнообразного влияния извне страны.

Большую часть 1980-х гг. рок состоял преимущественно из «живых» выступлений в маленьких барах и гостиницах. Основными слушателями оставались студенты университетов и представители богемы. К началу 1990-х годов китайский рок частично слился с культурой мейнстрима, оставаясь при этом всё тем же сочетанием «северо-восточного ветра» и «тюремных песен».

Первой китайской рок-композицией была, вероятно, «Ничего за душой», впервые исполненная в 1984 году Цуй Цзянем, которого часто называют «отцом» китайского рока. Песня привнесла в постреволюционный Китай полностью новый дух, сочетающий индивидуализм с прямым и открытым самовыражением. Вскоре она стала символом разочарования, владевшего поколением молодой интеллигенции с его разрушенными иллюзиями, растущим цинизмом в отношении коммунизма и критикой традиционной и современной китайской культуры. Для старшего поколения песня стала, скорее, символом невыполненных обещаний правящего режима.

Весной 1989 года «Ничего за душой» стала фактически гимном студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь. Кроме того, в мае-июле того же года были образованы три известных китайских группы: «Дыхание» (Huxi, 呼吸), «Кобра» (眼镜蛇) и «1989» с её лидером Цзан Тяньшо (臧天朔). Созданные ранее рок-группы включали «Непогрешимые» (Budaoweng 不倒翁), созданную Цзан Тяньшо и бывшим ритм-гитаристом «Династии Тан» (Tang Chao, 唐朝) Дин У (丁武), и, возможно, самую известную среди китайских рок-групп — «Чёрная пантера» (Hei Bao 黑豹), первоначально возглавляемую пионером китайской альтернативной музыки Доу Вэем (窦唯).

Расцвет китайского рока (1990—1993 гг.) 
После событий на площади Тяньаньмэнь рок стал неотъемлемой частью городской молодёжной культуры в Китае. Датой частичного выхода рок-музыки из андерграунда можно считать 17 и 18 февраля 1990 года, когда в пекинском Дворце спорта, одном из самых больших залов города, прошёл крупнейший в истории китайского рока концерт. На сцену вышли шесть групп, среди которых — «ADO» Цуй Цзяня и «Династия Тан» (唐朝). Критерием, по которому организаторы отобрали участником концерта, стала «оригинальность» — в сущности, наличие западного духа.

Китайский рок достиг вершины своей популярности в 1990—1993 годах. В это время были основаны десятки новых групп, а концерты стали проводиться на регулярной основе. Поскольку государственные средства массовой информации, такие как CCTV, не приняли рок-музыку, главной формой выступления по-прежнему оставались небольшие концерты, проходившие в неформальной обстановке.

Главными отличительными чертами последователей рок-субкультуры стали их неформальное поведение и стиль одежды, включавший длинные волосы у мужчин, джинсы, украшения из серебристого металла, чёрные кожаные плащи. Своим беззаботным стилем поведения поклонники китайского рока в значительной степени напоминали хиппи.

Закат «северо-западного ветра» и одновременный подъём рок-музыки отражали сдвиг, произошедший в сознании многих представителей китайской интеллигенции. Ностальгия переросла в открытое неприятие и чувство отчуждения от китайской традиционной и «сельской» культуры.

Закат рока (1994) 
К 1994 году китайский рок начал медленно угасать. Сказалась жёсткая цензура коммунистической партии, запрет на передачу рока на телевидении и ограничение выступлений. В то же время, первопричиной заката рок-музыки стал упадок интереса к политической жизни в целом. Людей стало больше интересовать повышение своего дохода и уровня жизни. Международный культурный обмен, стимулируемый ростом экономической открытости страны, и радикальный переход музыкальной индустрии на коммерческую основу привели к тому, что в середине 1990-х гг. на прилавках появились импортные записи, в частности, из Гонконга и Тайваня. За исполнителями кантопопа, такими, как Энди Лау, стояли сильные звукозаписывающие фирмы, способные поддерживать своих артистов и извлекать прибыль из киноиндустрии и рекламы, которые обычно отвергали китайский рок-музыканты. Кроме того, уровень цензуры, которой подвергался кантопоп, был значительно ниже, поскольку гантай-культура всегда была независима от материка.

Многие рок-музыканты, такие как Тянь Чжэнь и Сюй Вэй, приспособили своё творчество к требованиям кантопопа и добились коммерческого успеха. По западным стандартам их музыку можно классифицировать как восточный кантри-рок. Другие, как эксцентричный панк Хэ Юн, жёстко сопротивлялись кантопоп-культуре и её подражателям на континенте.

В 1995 году несколько молодых панк-групп («Brain Failure», «Reflector», «A Jerks» и 69) выпустили альбом под названием «Контингент Уляо», («无聊军队», более точный перевод — «Батальоны тоски»), отражающий тоску и разочарование, царящие среди горожан. Ведущая роль в процессе создания альбома принадлежала «Brain Failure», наиболее успешной из этих групп, которая со своим смешанным, состоящим из ска и панка звучанием, продолжает проводить концертные туры. Тексты пишутся на английском языке — чтобы передать то, что на китайском выразить невозможно, и в подражание зарубежным музыкантам.

Знаменательным стало совместное выступление сорокадвухлетнего Цуй Цзяня с The Rolling Stones в 2003 году, открывшее китайский рок как жанр для остального мира.

Возрождение (2000 г. — наши дни) 
В 2000—2004 на рок-сцене появились пост-панк и экстрим-метал, определённую популярность также приобрели Visual kei и готик-рок.

В 2004—2005 гг. группа «Beijing’s Joyside» провела свой первый концертный тур по городам Китая. В поездке их сопровождал американский режиссёр Кевин Фриц, проводивший съёмки своего фильма «Wasted Orient». Фильм был выпущен на DVD в 2007 году компанией «Plexifilm». Лента является китайской интерпретацией документального фильма «Закат западной цивилизации» американского режиссёра Пенелопы Сфирис. «Wasted Orient» в комической манере обыгрывает трудности, связанные с попыткой провести концертный тур по стране, в которой не так-то много поклонников рок-музыки. Текущий состав группы (Бянь Юань, Лю Хао, Фань Бо, Ян Ян и Синь Шуан) показан утопающим в алкоголе, представляя собой одновременно смешное и угнетающее зрелище. В фильм также была включена музыка группы, что принесло ей известность. В целом фильм аполитичен и не включает попыток сделать всеобъемлющие социальные выводы. Хотя сама группа не является широко известной в стране, фильм представил китайский рок нового тысячелетия в его первозданном виде.

 Режиссёр Кевин Фриц:

Пекинская музыкальная школа «Миди» и музыкальный фестиваль «Миди» 

Другим важным шагом в развитии китайского рока стала Пекинская музыкальная школа «Миди». Будучи основана в 1993 году Чжан Фанем, она стала первым учебным заведением в Китае, предлагающим программы обучения для исполнителей джаза и рок-музыки.

Фестиваль современной музыки «Миди», впервые проведённый в 1999 году, первоначально ограничивался рамками школы, но со временем развился в крупнейший рок-фестиваль Китая. Фестиваль проводится ежегодно, собирая до 80 тыс. зрителей и более 100 исполнителей.

В 2006 году школа и фестиваль дали возможность 18 зарубежным группам выступить на своей концертной площадке и провести тур по стране. Среди гостей фестиваля были такие группы, как «Alev», «Monokino», «Yokohama Music Association», «The Wombats» и др.

Помимо школы «Миди», туры для таких групп, как «Edguy», «Lacrimosa» и «Hatesphere» сумел провести журнал «Painkiller Heavy Music Magazine».

Олимпийские игры 2008 года и Сычуаньское землетрясение 
Значительным препятствием для музыкальной сцены в целом стала отмена нескольких запланированных событий, предшествующих Олимпиаде — 2008, в том числе в связи с Сычуаньским землетрясением. Фестиваль «Миди—2008» был перенесён на октябрь. Выступление группы «Soilwork» пришлось отменить, поскольку музыканты не смогли получить виз, и запланированный в Чунцине этап культурной программы «German Esplanade» был прекращён организаторами.

Сычуаньское землетрясение в целом оказало огромное влияние на музыкальную сцену Китая и дало начало десяткам благотворительных мероприятий и концертов в память о погибших.

Самые известные исполнители

Сольные

Группы

Примечания

Ссылки 
 Jones, Andrew F. (1992). Like a Knife: Ideology and Genre in Contemporary Chinese Popular Music. Ithaca, New York: East Asia Program, Cornell University.
 Wong, Cynthia P. (2005). „Lost Lambs“: Rock, Gender, Authenticity, and A Generational Response to Modernity in the People’s Republic of China.» Ph.D. dissertation. New York, New York: Columbia University, 2005.
 Brace, Timothy L.(1992). Modernization and Music in Contemporary China: Crisis, Identity, and the Politics of Style."  Ph.D. dissertation. Austin, Texas: University of Texas, 1992.
 Steen, Andreas. Der Lange Marsch des Rock’n’Roll, Pop- und Rockmusik in der Volksrepublik China. Berlin: LIT Verlag. ISBN 3-8258-2941-3

 Компиляции 
 2003 — Beijing Band 2001: New Rock Bands from the People’s Republic of China ''. Kemaxiu Music.

Ссылки 
 Хронология формирования групп с 1984 года (на английском)
 Хронология всех китайских рок-записей за последние 20 лет (на английском)
 База данных о китайском роке  (на японском, частично на английском)
 Рок в Китае (подробные сведения о китайском роке на английском языке)
 Rock in China — Wiki (Система wiki на английском языке, посвящённая китайскому року)
 Heavy Metal Magazine from China: Painkiller Mag
 Beijing Beat  Регулярная колонка на «Chinese Music Scene»
 Live at the Forbidden City  воспоминания музыканта и автора Денниса Ри об истории китайского рока

Радиостанции, транслирующие китайский рок 
 华流另类AllChinaAlternative https://web.archive.org/web/20090222033724/http://www.live365.com/stations/bluemonty2

Аудиозаписи 
 Интервью с Деннисом Ри о раннем китайском роке, KUOW, 9 ноября 2006 года

Видеозаписи 
 Видеопоток концерта «Cold Fairyland» в Амстердаме 
 Видеопоток концерта «Second Hand Rose» в Амстердаме 
 Видеопоток концерта «Zuoxiao Zuzhou» в Амстердаме

См. также 
 Фестиваль современной музыки «Миди»
 Пекинский фестиваль поп-музыки
 C-pop (Си-поп)
 Кантопоп
 Мандопоп или Мандарин-поп

Музыка Китая
Рок-музыка по странам
Музыкальные жанры